Curium steht für:

 Curium, chemisches Element 
 Titularbistum Curium

Siehe auch:
 Kourion